Böning oder Boening ist der Familienname folgender Personen:

 August Böning (1891–1964), deutscher Konteradmiral
 Bruno Böning (* 1889), deutscher Schauspieler
Claus Böning (* 1954), deutscher Physiker, Ozeanograph und Hochschullehrer
 Dieter Böning (* 1939), deutscher Sportmediziner und Hochschullehrer
 Eberhard Böning (1929–1988), deutscher Jurist und Staatssekretär (FDP)
 Franz Böning (1896–1972), deutscher Politiker (KPD)
 Fritz Böning (1898–1971), deutscher Kommunalpolitiker und Landrat (CDU)
 Georg Böning (1788–1849), Uhrmacher und Protagonist der Revolution von 1848/49 siehe Georg Böhning
 Heinrich Boening (1895–1960), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Heinrich Böning (* 1939), deutscher Heimatforscher und Sachbuchautor
 Hermann Böning (1894–1939), deutscher Politiker (KPD), MdL Baden, Widerstandskämpfer
 Hermann Böning (Künstler) (* 1959), deutscher Künstler
 Holger Böning (* 1949), deutscher Historiker und Presseforscher
 Hubert Böning (* 1960), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Jobst Böning (* 1939), deutscher Psychiater
 Kunibert Böning (1840–1909), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Böning (1901–1977), deutscher Phytomediziner 
 Marietta Böning (* 1971), deutsche Autorin
 Shane van Boening (* 1983), US-amerikanischer Billardspieler
 Thomas Böning (* 1956), deutscher Germanist und Philologe
 Uwe Böning (* 1947), deutscher Business-Coach, Managementberater und Autor
 Walter Böning (1894–1981), deutscher Offizier und Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Wolfgang Böning (* 1927), deutscher Jurist und Staatssekretär

Siehe auch:
 Böhning
 Boning
 Bönig